Петре Арсовски (Мокрени, 12. јун 1945) је југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1971. || Македонски део пакла || Панде Кајзер
|-
| 1972. || Пуцањ || Игор (као Перо Арсовски)
|-
| 1973. || Добра долина ТВ филм || /
|-
| 1973. || Смилевскиот конгрес ТВ филм || Петар Ацев (као Перо Арсовски)
|-
| 1974. || Средба ТВ филм || Јон (као Перо Арсовски)
|-
| 1975. || Волшебното самарче ТВ серија || Петре
|-
| 1975. || Јад || /
|-
| 1976. || Најдужи пут || Јован (као Петар Арсовски)
|-
| 1976. || Цимерите од соба 306 ТВ филм || /
|-
| 1977. || Најдужи пут ТВ серија || Јован
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || Клисарот
|-
| 1977. || Пресуда || Комесарот Кораб (као Петар Арсовски)
|-
| 1977. || Нели ти реков ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Време, води || Петар Ћушко (као Петар Арсовски)
|-
| 1981. || Булки крај шините ТВ серија || Ристе
|-
| 1982. || Јужна стаза || Гјоргји
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1982. || Јагне на ражен ТВ филм || Кузман (као Петар Арсовски)
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1984. || -{Меmеd My Hawk}- || Баyрам
|-
| 1984. || Опасни траг || /
|-
| 1984. || Не рекох ли ти || /
|-
| 1984. || Белото циганче ТВ серија || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Јазол || Симеон (као Петар Арсовски)
|-
| 1985. || Бусава азбука ТВ серија || /
|-
| 1986. || Срећна нова ’49. || Бургер (као Перо Арсовски)
|-
| 1988. || Скопски сновиденија ТВ филм || /
|-
| 1989. || Еурека ТВ серија || Човекот
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Трст виа Скопје ТВ серија || Геро
|-
| 1991. || Чаруга || Ћурковић (као Петар Арсовски)
|-
| 1991. || Тетовирање || Командир (као Петар Арсовски)
|-
| 1992. || Заминување од Пасквелија ТВ филм || Арџо (као Перо Арсовски)
|-
| 1993. || Бог да ги убие спионите ТВ филм || Сакир (као Перо Арсовски)
|-
| 1993. || Крик на немиот индијанец ТВ филм || /
|-
| 1994. || Прекалени ТВ серија || Муљазимот
|-
| 1995. || Уа, снајдери ТВ серија || /
|-
| 1995. || Македонски народни приказни 2 ТВ серија || /
|-
| 1995. || Ангели на отпад || Џокер (као Петар Арсовски)
|-
| 1997. || Добродошли у Сарајево || Јоеy (као Петар Арсовски)
|-
| 1997. || Гyпсy Магиц || Босанац
|-
| 1998. || Салон Хармони ТВ серија || Инспекторот
|-
| 1998. || Збогум на дваесетиот век || Тхе Ман wитх тхе Хелмет
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2000. || Је ли јасно пријатељу || Бесим (као Петар Арсовски)
|-
| 2001. || Одмазда || Александар (као Петар Арсовски)
|-
| 2001. || Во светот на бајките 2 ТВ серија || /
|-
| 2002. || Вампирџија ТВ филм || Горазд
|-
| 2002. || Зујање у глави || Митровиæ Митке (као Петар Арсовски)
|-
| 2002. || Заведени ТВ серија || /
|-
| 2003. || Резервни делови || Албанец Хашим
|-
| 2003. || Седум приказни за љубовта и сврсувањето ТВ серија || /
|-
| 2003. || Едно од лицата на смртта Кратки филм || /
|-
| 2004. || Големата вода || Милитарy Доцтор (као Петар Арсовски)
|-
| 2005. || Обични лудје ТВ серија || Трпе
|-
| 2005. || Бал-Кан-Кан || (као Петар Арсовски)
|-
| 2006. || Караула || Илиевски
|-
| 2006. || Стрмоглави ТВ филм || Инспектор (као Петар Арсовски)
|-
| 2006. || Патување со рабробил ТВ серија || /
|-
| 2006. || Мост ТВ филм || Славеј (као Петар Арсовски)
|-
| 2006. || Американецот ТВ филм || /
|-
| 2007. || Стапица ТВ филм || Вељо
|-
| 2009. || На изгрејсонце Кратки филм || Војдан
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2011. || Ова не е американски филм || Цхиеф оф Полице
|-
| 2011. || Мрс Рубин Кратки филм || Професор
|-
| 2012. || Скопје Ремиx || /
|-
| 2012. || Трето полувреме || Папас
|-
| 2013. || Балкан није мртав || Тхе Приест (као Перо Арсовски)
|-
| 2013. || Равна Гора ТВ серија || Ђенерал Душан Симовић
|-
| 2014. || До балчак || Прв трговец
|-
| 2015. || За краља и отаџбину || Ђенерал Душан Симовић
|-
| 2015. || Шишка делукс || Гоче
|-
| 2016. || Ноћни живот || др. Николовски
|-
| 2016. || Ослобођење Скопља || Димчо 
|-
| 2016. || Голден Фиве || Дзидзи
|-
| 2017. || На терапија ТВ-серија ||
|-
| 2017-2019. || Сенке над Балканом ТВ серија || газда Киро
|-
| 2019. || Ефектот на среќа ТВ филм || Професорот
|- style="background: Lavender; text-align:center" ;
| colspan="4" |2020.-те
|-
| 2020. || Другарот ТВ филм || Димко
|-
| 2022. || Лена и Владимир ТВ-филм || Васил
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1945.
Македонски глумци
Југословенски глумци